Ce nom correspond à deux amphibiens :

Bufo granulosus Baird & Girard, 1852 est synonyme de Incilius nebulifer (Girard, 1854) 
Bufo granulosus Spix, 1824 est synonyme de Rhinella granulosa (Spix, 1824)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae